Полежайка — название нескольких населённых пунктов:
 Полежайка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Полежайка — деревня в Ильинском районе Ивановской области.

Гидроним:
 Полежайка (река) —  река в Ярославской области, приток Могзы